Пётр Михайлович Стефановский () — военный лётчик-испытатель 1 класса, заместитель начальника Управления испытания самолётов Научно-испытательного института Военно-Воздушных Сил, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился на хуторе Покровка, жители которого в 1939 году были переселены в деревню Чирковичи (ныне Светлогорского района Гомельской области), в крестьянской семье. В 1909 году семья Стефановских переехала жить на станцию Телуша (ныне Бобруйский район Могилёвской области) Западной железной дороги, где купила у помещика землю. Пётр помогал по хозяйству отцу. С 1922 года Пётр Стефановский работал чернорабочим в городе Бобруйске (ныне Могилёвской области).

В 1925 году был призван на военную службу в Смоленск, во 2-ю отдельную разведывательную эскадрилью. В 1926 году по собственному желанию был направлен в Военно-теоретическую школу Военно-Воздушных Сил в Ленинграде, которую окончил в 1927 году.

С 1928 года проходил обучение в Качинской военной авиационной школе лётчиков, после чего проходил службу в Луганске в должности лётчика-инструктора. В 1931 году был направлен в Москву, в НИИ ВВС, на должность лётчика-испытателя.

Довоенный период 
Первыми испытываемыми машинами были ТБ-1 и ТБ-3. Служил и летал вместе с Чкаловым, Юмашевым, Коккинаки, Гродзем, был дружен с Супруном.
 
С конца 1931 года был одним из основных лётчиков-испытателей проекта «Звено», в качестве пилота авиаматки-бомбардировщика, под общим руководством конструктора В. С. Вахмистрова. Совершал вылеты на всех стадиях проекта от «Звена-1» до «Звена-7». Был первым пилотом, поднявшим ТБ-3 в составе «Звена-7» в воздух 20 ноября 1935 года.

В 1936 году на самолёте БОК-1 конструктора В. А. Чижевского последовательно побил несколько рекордов высоты, зафиксировав новый рекорд на отметке 

Стефановский несколько раз участвовал в первомайских парадах на Красной площади, пролетая над ней на ярко-жёлтом самолете И-16.

Война 
Начало войны встретил в Москве, в звании подполковника. По инициативе Супруна, одобрённой лично Сталиным, из лётчиков-испытателей были созданы три истребительных полка, командование которыми было поручено Супруну, Кабанову и Стефановскому. 29 июня командиры полков докладывали Сталину о готовности, и уже 30 июня 1941 года 402-й истребительный авиационный полк под командованием Стефановского вылетел к месту постоянной дислокации, в Идрицу.

Первые боевые вылеты полк совершил 3 июля 1941 года, сбив  противника и потеряв  Пилот, старший лейтенант Шадрин, остался жив, и ему даже удалось посадить подбитый МиГ-3, но самолёт в силу секретности пришлось уничтожить.

За годы войны лётчики 402-го полка совершили более 13 000 вылетов, сбили  противника. Стефановский за время своего командования совершил  вылетов, сбил  противника. В июле 1941 года полковник Стефановский был отозван с фронта и переведён на должность командующего Западным сектором ПВО Москвы.

В мае 1942 года, по собственному желанию, с должности заместителя командира авиакорпуса вновь направлен в НИИ ВВС на лётно-испытательную работу, сначала на должность лётчика-испытателя, затем на должность заместителя начальника отдела НИИ ВВС. С 1943 года — заместитель начальника Управления НИИ ВВС. 23 февраля 1943 года, во время первых испытаний Як-9, потерпел крушение, после которого смог подняться в небо только 10 октября. В 1944 году вступил в ряды КПСС, получил звание генерал-майора авиации.

Послевоенный период 
После окончания войны продолжал работу в НИИ ВВС. Провёл 238 испытаний, совершил 16 первых вылетов на новых типах самолётов. Первым в мире выполнил высший пилотаж на реактивном самолёте, за что был награждён орденом Красного Знамени. Всего же за время работы в институте Стефановским было испытано более 50 новых типов самолётов, освоено 317 различных типов самолётов, совершено более 13 500 полётов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1948 года за освоение новой военной техники и проявленные при этом мужество и отвагу заместителю начальника управления испытания самолётов НИИ ВВС генерал-майору авиации Стефановскому Петру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5811).

В 1954 году, после аварии на Ми-4 (при посадке у вертолёта самопроизвольно разрушился рулевой винт) повредил позвоночник, был признан негодным к полётам и вышел в запас, а затем — в отставку. Недолгое время работал в КБ Яковлева, в должности одного из его заместителей. Жил и работал в Москве, написал книгу воспоминаний «Триста неизвестных».

Скончался 23 февраля 1976 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Память 

 В Минске, деревне Чирковичи Светлогорского района Гомельской области (Республика Беларусь) и городе Щёлково Московской области именем П. Стефановского названы улицы.
 Имя Героя носит средняя школа в Чирковичах.

Награды 
 Награждён тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.

Сочинения 
 «Триста неизвестных».

Примечания

Ссылки 

Лётчики-испытатели СССР
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Мемуаристы СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище